Кнетеманн () — нидерландская фамилия. Известные носители:
 Кнетеманн, Джерри (1951—2004) — нидерландский велогонщик.
 Кнетеманн, Присцилла (род. 1992) — нидерландская актриса.
 Кнетеманн, Роксана (род. 1987) — нидерландская велогонщица, дочь Джерри Кнетеманна.